Big Sandy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Sandy Mountain (Arkansas)
 Big Sandy Mountain (Wyoming)